Holder peut désigner :
 Holder, un poste au football américain.

Patronyme 

 Eric Holder (né en 1951), juriste et homme politique américain ;
 Éric Holder (1960-2019), écrivain français ;
 Francis Holder, PDG du Groupe Holder, propriétaire des boulangeries Paul et des pâtissiers Ladurée ;
 Françoise Holder (née en 1943), femme d'affaires française, femme de Francis Holder ;
 Frank Holder (1925-2017), chanteur et percussionniste de jazz guyanais ;
 Geoffrey Holder (1930-2014), acteur, metteur en scène, chanteur, danseur, chorégraphe, peintre, costumier trinidadien ;
 Irma Holder (1925-2019), parolière allemande ;
 Nancy Holder (née en 1953), écrivain américaine ;
 Preston Holder (1907-1980), archéologue et photographe américain.

Voir aussi 
 Hölder, cépage de cuve allemand de raisins blancs;
 Otto Hölder (1859-1937), mathématicien allemand qui a donné son nom à l'inégalité de Hölder, à la sommation de Hölder et au théorème de Jordan-Hölder.